Streit kan avse:

 Albert Streit (de)
 Georgios Streit (1868–1948) (de)
 Jindřich Štreit (* 1946, Vsetín) (en)
 Mark Streit (* 1977)
 Martin Streit (* 1977, Vyškov) (en)
 Roberto Streit